Frati ima više značenja:
 Frati, Brescia
 Frati, Torino
 Frati, Verona